Премия «Оскар» за лучший звук () — награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно с 1930 года. Подразумевается техническая работа звукорежиссёра по сведе́нию речи, музыки и различного рода шумов, то есть звуковая дорожка к фильму в совокупности всех её составляющих. Не путать с премией за звуковые спецэффекты, которая вручается с 1964 года.

Список лауреатов и номинантов

1930—1940

1941—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Статистика

Лучший звуковой монтаж

Лучшее сведение звука

Ссылки 
 
 
 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший звук в базе данных американской киноакадемии

Звук